Adolf Wissel (1894 - 1973), un peintre allemand.
 Maximilian Wissel (1989 -) un pilote automobile allemand.

Voir aussi 
 Wissel, un hameau de la province néerlandaise de Gueldre.